Змагання з настільного тенісу в командному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 відбуваються з 1 по 5 серпня 2021 року в Токійському палаці спорту.

Кваліфікація

Розклад

Сіяні команди

Сітка

Результати

Перший раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за бронзові медалі

Матч за золоті медалі

Примітки

Посилання 
Draw 

командний розряд (жінки)